Les États-Unis participent aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres au Royaume-Uni du 27 juillet au 12 août 2012. Il s'agit de leur  à des Jeux d'été.

La délégation olympique américaine, dirigée par Teresa Edwards, est composée de 530 athlètes : 261 hommes et 269 femmes. Elle est représentée par son porte-drapeau, l'escrimeuse Mariel Zagunis, double championne olympique en 2004 et 2008 en individuel et médaillée de bronze par équipes lors de cette dernière édition. Les sportifs américains, qui participent dans 25 sports, gagnent 104 médailles : 46 d'or, 28 d'argent et 29 de bronze. Ils terminent ainsi au premier rang du tableau des médailles.

Délégation 
L'USOC sélectionne une délégation de 530 athlètes, 261 hommes et 269 femmes, qui participent aux épreuves de 25 sports et 247 disciplines, soit tous les sports représentés excepté le handball. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le pays est représenté par plus de femmes que d'hommes aux Jeux olympiques.

Cérémonies d'ouverture et de clôture 
Les États-Unis sont la  nationale, après les Émirats arabes unis et avant l'Uruguay, à entrer dans le Stade olympique de Londres lors de la parade des nations durant la cérémonie d'ouverture le 27 juillet. La porte drapeau américaine est l'escrimeuse Mariel Zagunis, qui participe à ses troisièmes Jeux. Elle succède dans cette fonction à l'athlète Lopez Lomong qui était le représentant américain à Pékin. Les sportifs présents portent un uniforme d'un pantalon ou d'une jupe blanche, d'un blazer et d'un béret. Cette tenue a provoqué plusieurs polémiques aux États-Unis car elle a été fabriquée en Chine, ce que dénonce le sénateur de New York Chuck Schumer:  ou encore le dirigeant du parti démocrate au Sénat .

Lors de la cérémonie de clôture, le 12 août, les athlètes entrent dans un style moins formel et sont menés par les porte-drapeaux de toutes les nations participantes. L'athlète Bryshon Nellum, médaillé d'argent, porte le drapeau américain.

Médaillés 
La délégation américaine remporte 104 médailles : 46 d'or, 28 d'argent et 29 de bronze. Elle est première au classement officiel des nations, classement qui prend d'abord en compte le nombre de médaille d'or, et également première au classement basé sur le nombre total de médailles. L' offre une prime de  aux champions olympiques,  pour aux médaillés d'argent et  pour une médaille de bronze. En mai 2015, le relais américain du 4 ×  en athlétisme perd sa médaille d'argent après la disqualification de Tyson Gay pour dopage après un contrôle de juin 2013 et une sanction qui le prive de tous ses résultats à partir de juillet 2012.

Médailles d'or

Médailles d'argent

Médailles de bronze

Épreuves

Athlétisme 

Les athlètes des États-Unis ont jusqu'ici atteint les minima de qualification dans les épreuves d'athlétisme suivantes (pour chaque épreuve, un pays peut engager trois athlètes à condition qu'ils aient réussi chacun les minima A de qualification, un seul athlète par nation est inscrit sur la liste de départ si seuls les minima B sont réussis) :

Hommes

Courses

Concours

Combinés – Décathlon

Femmes

Courses

Concours

Combinés – Heptathlon

Aviron

Hommes

Femmes

Badminton 

Les États-Unis sont représentés par trois athlètes dans les compétitions de badminton. Howard Bach et Tony Gunawan disputent le tournoi de double messieurs. Cette édition est la troisième à laquelle Bach participe après 2004 et 2008 où il termina respectivement neuvième et cinquième. Gunawan, 37 ans, dispute ses seconds Jeux olympiques après les Jeux de 2000 où il avait été champion olympique. Les États-Unis sont aussi représentés dans le tournoi du simples dames par Rena Wang. À l'âge de 21 ans, elle participe pour la première fois aux Jeux olympiques.

Qualification 
Le classement du 3 mai 2012 publié par la Fédération internationale de badminton, qui prend en compte les résultats entre le 2 mai 2011 et le 29 avril 2012, sert de critère pour déterminer le nombre de places attribuées à chaque pays.

Chaque pays peut aligner jusqu'à 3 joueurs en simple et deux équipes pour les épreuves en double, soit un maximum de 18 joueurs par nation. Les États-Unis obtiennent une place pour le tournoi en simple dames et une place pour le tournoi de double messieurs. À cette date du 3 mai, Rena Wang occupe le  mondial. Le duo Bach/Gunawan se classe au  mondial.

Résultats 
Pour le double messieurs, le tournoi commence par une phase de quatre groupes de quatre paires. Les deux premières paires sont qualifiées pour les quarts de finale. Le duo Bach/Gunawan affronte d'abord les Sud-Coréens Jung Jae-sung et Lee Yong-dae. Ils perdent ce match, avec un résultat de 14-21 pour le premier set et 19-21 pour le second en 32 minutes. Lors de leur second match les Américains ont l'obligation de gagner pour continuer de croire à la qualification. Pour cela ils affrontent les Malaisiens Koo Kien Keat et Tan Boon Heong, mais leurs adversaires du jour s'imposent 21-12 et 21-14 après seulement 25 minutes. Ils terminent la compétition dans un match sans enjeu, car les Japonais ont aussi perdu leurs deux matchs, contre Naoki Kawamae et Shōji Satō. Après 15 minutes de jeu le premier set se termine sur le score de 21-15 en faveur des Nippons. Les Américains se doivent de réagir mais se font finalement rattraper après avoir mené de trois points et s'inclinent une nouvelle fois 21-15 toujours en 15 minutes. Le duo des USA termine à la dernière place de son groupe en ayant gagné aucun set. Après les Jeux Tony Gunawan a exprimé sa déception compte tenu du résultat.

Dans le tournoi de simple dames, le tournoi débute par une phase de 16 groupes de deux ou trois joueuses. La gagnante du groupe est qualifiée pour les huitièmes de finale. La jeune Américaine se trouve dans le groupe P en compagnie de la Chinoise Wang Xin. Lors du seul match du groupe la Chinoise écrase la pauvre américaine sur le score sans appel de 21-8 dans le premier set et de 21-6 dans le second, tout cela en moins de 30 minutes. La deuxième meilleure joueuse du monde n'a pas eu de mal à se qualifier pour les huitièmes.

Basket-ball 

Les États-Unis ont qualifié une nouvelle fois les deux équipes masculine et féminine.

Tournoi masculin

Classement

Matchs

Quart de finale

Demi-finale

Finale

Tournoi féminin

Classement

Matchs

Quart de finale

Demi-finale

Finale

Boxe 

Les États-Unis sont représentés dans les épreuves de boxe par douze athlètes, neuf hommes et trois femmes.

Hommes

Matchs 

|}

Quart de finale 

|}

Tournoi féminin

Classement 
Les quatre premières équipes de la poule sont qualifiées.

|}

Matchs 

|}

Quart de finale 

|}

Demi-finale 

|}

Finale 

|}

Water-polo

Tournoi masculin

Classement 
Les quatre premières équipes de la poule sont qualifiées.

Matchs

Quart de finale

Demi-finale - places

Match pour la

Tournoi féminin

Classement

Matchs

Quart de finale

Demi-finale

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site de l'United States Olympic Committee
 Les États-Unis sur le site du CIO

Etats Unis
2012
Olympiques 2012
2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en août 2012